A különbség (differencia) az egyenlőség ellentéte, különösen tárgyak esetében. Különbséget megállapítani csak valamilyen összehasonlítás vagy kategorizálás révén lehet. Mivel azonban a gyakorlatban ritkán lehetséges bármilyen tárgyak vagy dolgok teljes, minden részletre kiterjedő összehasonlítása, ezért általában csak a leginkább releváns vagy meghatározó jellemzők figyelembevételével állapítjuk meg az azonosságot vagy különbözőséget. A hasonló tárgyak csak csekélyebb megkülönböztető értékkel bíró jellemzőikben mutatnak eltérést.

 különbség fogalma a matematikában
 kivonás eredménye
 különbség operátor
 véges különbség
 százalékos különbség
 különbség fogalma a halmazelméletben
 szimmetrikus különbség fogalma a halmazelméletben
 egyenlőtlenség
 különbség fogalma a számítástechnikában
 különbség fogalma a heraldikában
 elkülönböződés (différance) fogalma a filozófiában

Kapcsolódó szócikkek 
Hasonlóság (matematika)
Hasonlóság (pszichológia)